Slag bij Sluis (1340), tussen Engeland en Frankrijk
 Slag bij Sluis (1603), tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden